Росланец () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Росланец, Катажина — польский режиссёр, сценарист и актриса.
 Росланец, Францишек (1889—1942) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик, профессор кафедры теологии Варшавского Университета, библеист.